Болотін Григорій Самойлович, Григорій Самойлович Болотін (Болотін-Балясний) (1896—1990) — діяч військової контррозвідки, генерал-майор (26.05.1943).
 Болотіна Нінель Борисівна (14 листопада 1946, Львів — 12 квітня 2012, Київ) — український правознавець.